Diabeł tasmański
 Diabeł Tasmański (Zwariowane melodie)